Paso de los Indios kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Departamento de Paso de Indios, kommun, Chubut,

Mexiko 

 Paso de los Indios, Mexiko, ort, Veracruz, Texistepec, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar